Katapult je lahko:
 Katapult (orožje) v antiki in srednjem veku uporabljano oblegovalno orožje
 Katapult za letala je naprava za pomoč letalom pri startu, predvsem na letalonosilkah
 Katapultni sedež je naprava za izstrelitev sedeža iz vojaškega letala v primeru okvare ali sestrelitve